Оригіна́льний до́говір страхува́ння — договір страхування (перестрахування) за визначенням Статті 16 Закону України “Про страхування”, на підставі якого в однієї зі Сторін Договору виникла необхідність застрахувати ризик шляхом перестрахування у іншої Сторони такого Договору.

Страхування
Договори